Prostornost broda označava volumen svih zatvorenih brodskih prostora. Izražava se u m3, a može se izraziti i u registarskim tonama.

Vodeni promet